«This Woman» — сьомий студійний альбом американської кантрі-співачки Ліенн Раймс. В США альбом вийшов 25 січня 2005.

Список пісень

Чарти

Продажі

Примітки 

Альбоми Ліенн Раймс
Альбоми Curb Records
Англомовні музичні альбоми